Valett ist der Familienname von

 Carl Julius Meno Valett (1787–1845), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Johann Jakob Meno Valett (1758–1850), deutscher Philosoph, Privatdozent und Rektor
 Johann Valett (1888–1937), norddeutscher Maler
 Phillip Ludwig Meno Valett (1813–1892), deutscher Missionar und Superintendent

Siehe auch:
 Valet
 Valette